Vermehrung steht für:

 Fortpflanzung, Erzeugung neuer, identischer oder weitgehend ähnlicher Individuen von Lebewesen
 geschlechtliche Fortpflanzung, sexuelle Erzeugung eigenständiger Nachkommen
 generative Vermehrung, alle auf geschlechtlicher Fortpflanzung beruhende Arten der Vermehrung von Organismen
 ungeschlechtliche Vermehrung, asexuelle Erzeugung identischer Nachkommen
 vegetative Vermehrung, Form der ungeschlechtlichen Vermehrung
 Vermehrung von Bakterien, siehe Bakterielles Wachstum

Siehe auch:
 Vermehrungsbau (Schiffe)
 Vermehren (Begriffsklärung)